За́падная — топоним или часть топонима.

Бухты 
 Западная — бухта залива Владимира, Ольгинский район Приморского края 
 Западная — бухта Японского моря у острова Попова, Приморский край 
 Западная — бухта Охотского моря у островов Ушишир, Сахалинская область

Горы 
 Западная — гора на северо-востоке Амурской области 
 Западная — гора на севере Чукотского автономного округа 
 Западная — гора в Антарктиде

Населённые пункты

Россия 
 Западная — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Западная — деревня в Частинском районе Пермского края.

Реки 
 Западная (приток Рочуги) — река в Архангельской области.
 Западная (приток Сарм-Сабуна) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Западная (приток Ямжача) — река в Пермском крае и Республике Коми.
 Западная (приток Пезы)
 Западная (река, впадает в Белое море) — река в Мурманской области.
 Западная (река, впадает в Таймыр) — река в Красноярском крае.
 Сицзян — буквально: «западная река», в Китае

Разное 
 Западная аллея (Санкт-Петербург)
 Западная область
 Западная провинция
 Западная улица

См. также 
 Западный
 Западное